Mackellar steht für:

 Mackellar (Wahlkreis), Wahlkreis für das australische Repräsentantenhaus
 Mackellar-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Mackellar Inlet, Bucht von King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Mackellar-Inseln, Inselgruppe vor der Georg-V.-Küste, Antarktika
 Mount Mackellar, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

 Dorothea Mackellar (1885–1968), australische Dichterin und Romanautorin

Sonstiges:

 Greater Mackellar Island, Insel in der Gruppe der Mackellar-Inseln
 Lesser Mackellar Island, Insel in der Gruppe der Mackellar-Inseln